

Населені пункти та їхні частини

 Каменьчик — село в гміні М'єндзилесе Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Каменьчик — село в гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каменьчик — село в гміні Стердинь Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Каменьчик — село в гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Каменьчик — осада в гміні Міломлин Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки